Hanke:
 Karl Hanke
 Christine Sophie Hanke
 Henriette Hanke
 John Hanke
 Mike Hanke

Efternamn